W Czechach
 Kyjov – miasto w kraju południowomorawskim
 Kyjov – gmina w kraju preszowskim
 Kyjov – gmina w kraju południowomorawskim, w powiecie Havlíčkův Brod
 Kyjov – gmina  w kraju południowomorawskim, w powiecie Zdziar nad Sazawą
 Kyjov – stacja kolejowa w Kyjovie

 W Słowacji
 Kyjov – wieś we wschodniej Słowacji 
 Kyjov (szczyt) – szczyt górski w paśmie Wyhorlat we wschodniej Słowacji